Линдсей Ли-Уотерс (; родилась 28 июня 1977 года в Оклахома-Сити, США) — американская профессиональная теннисистка.
 Победительница 32 турниров ITF (11 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Линдсей зовут Рон и Пэт. У неё есть брат Алекс. В детстве занималось бейсболом и лишь в восемь лет переключилась на теннис.

Во время игры Линдсей пытается действовать по всему корту. Любимые покрытия — хард и грунт. Сильной стороной игры американки является игра на приёме.

7 марта 2000 года уроженка штата Оклахома вышла замуж за своего тренера — Хита Уотерса и изменила свою фамилию. Последний также являлся владельцем собственной теннисной академии Ace в Атланте. 13 января 2001 года у пары родилась дочь Севин.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (23)

Победы (11)

Поражения (12)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (47)

Победы (21)

Поражения (26)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1977 году
Родившиеся 28 июня
Родившиеся в Оклахома-Сити
Теннисисты США